Jahelka může znamenat:

 Ivo Jahelka (* 1954) – advokát, popularizátor práva, folkový písničkář a kytarista, známý jako „zpívající právník“.
 Karel Jahelka (1890-1971) – legionář, důstojník československé armády, odbojář